Calca (provincie), een provincie in Peru
 Calca (district), een district in bovengenoemde provincie
 Calca (Australië), een plaats in de Australische staat Zuid-Australië